SBKM steht für:
 Spezialbaukombinat Magdeburg, ein Kombinat der DDR
 SBKM De Vleeshal, Stichting Beeldende Kunst Middelburg, Museum für zeitgenössische Kunst in den Niederlanden

Abkürzung